Jiří Dopita, češki hokejist, * 2. december 1968, Šumperk, Češkoslovaška.

Dopita je kariero začel pri klubu Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi. Večji del kariere je igral v češkoslovaški oziroma češki ligi za klube HC Olomouc, HC Vsetín, HC Pardubice, Orli Znojmo in HC Brno. V sezonah 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01 in 2004/05 je osvojil naslov češkega državnega prvaka. V sezonah 1996/97 in 1999/00 je bil najboljši strelec češke lige, v sezonah 1998/99, 1996/97, 1997/98 in 2000/01 pa izbran za najboljšega hokejista češke lige. Ob začetku kariere je tri sezone odigral tudi za klub Eisbären Berlin v nemški ligi. Dvakrat je bil izbran za NHL naboru, leta 1992 kot skupno 133. s strani kluba Boston Bruins in leta 1998 kot skupno 123. s strani kluba New York Islanders. V ligi NHL je odigral po sezono za kluba Philadelphia Flyers in Edmonton Oilers, skupno je odigral 73 tekem rednega dela ter dosegel 12 golov in 21 podaj.

Za češko reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh zlatih in ene bronaste medalje.

Leta 2001 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta, sprejet je bil tudi v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 42
| 11
| 13
| 24
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 22
| 19
| 41
|
| 28
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 28
| 12
| 17
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 92/93
|
| 11
| 7
| 8
| 15
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 93/94
|
| 42
| 23
| 21
| 44
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češka liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 4
| 7
| 11
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 94/95
|
| 42
| 28
| 40
| 68
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 95/96
|
| 38
| 19
| 20
| 39
|
| 20
|
| 13
| 9
| 11
| 20
|
| 10
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 30
| 31
| 61
|
| 55
|
| 10
| 7
| 4
| 11
|
| 22
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
| 50
| 21
| 34
| 55
|
| 64
|
| 10
| 12
| 6
| 18
|
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 50
| 19
| 32
| 51
|
| 43
|
| 12
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 49
| 30
| 29
| 59
| +26
| 85
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +6
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 4
| 7
| 11
| +8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 00/01
|
| 46
| 19
| 31
| 50
| +34
| 53
|
| 14
| 8
| 13
| 21
| +12
| 18
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 01/02
|
| 52
| 11
| 16
| 27
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 21
| 1
| 5
| 6
| -4
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 03/04
|
| 47
| 20
| 28
| 48
| +14
| 44
|
| 7
| 1
| 9
| 10
| -1
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 04/05
|
| 44
| 4
| 23
| 27
| +8
| 12
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| -3
| 18
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 05/06
|
| 43
| 9
| 14
| 23
| +6
| 26
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| 0
| 4
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 06/07
|
| 48
| 14
| 14
| 28
| +8
| 62
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| -3
| 26
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 07/08
|
| 42
| 14
| 16
| 30
| +12
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 08/09
|
| 40
| 10
| 21
| 31
| 0
| 16
|
| 11
| 4
| 4
| 8
| +5
| 4
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 09/10
|
| 51
| 20
| 21
| 41
| +4
| 10
|
| 10
| 5
| 3
| 8
| +7
| 2
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 10/11
|
| 26
| 3
| 4
| 7
| -9
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Olomouc
| Češka 2. liga
| 11/12
|
| 32
| 8
| 14
| 22
| 0
| 22
|
| 14
| 1
| 5
| 6
| -1
| 12
|-
| HC Olomouc
| Češka 2. liga
| 12/13
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1020
| bgcolor="#7FFF00" | 377
| bgcolor="#7FFF00" | 498
| bgcolor="#7FFF00" | 875
| bgcolor="#7FFF00" | +136
| bgcolor="#7FFF00" | 817
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 146
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Olomouc
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HC Orli Znojmo
Hokejisti HC Brno
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih